Code, puede referirse a:

 Code.org, una ONG que promueve la educación de la informática
 Code Geass, anime japonés.
 Code Black, serie de televisión.
 Code Lyoko, serie de televisión francesa